Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 23-as, továbbá 23A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 23-as villamos (Budapest)
 23-as villamos (Budapest, 1945–2000)megszűnt
 23A villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 23-as villamos (Brüsszel)megszűnt

Csehország 

 23-as villamos (Prága)

Németország 

 23-as villamos (München)